Das Netzwerk für universitäre Weiterbildung und Personalentwicklung der österreichischen Universitäten (AUCEN) ist ein Verein mit Sitz in Klagenfurt, in dem 21 der 22 öffentlichen Universitäten in Österreich Mitglied sind und Expertinnen und Experten delegieren. Das Akronym AUCEN steht für die englische Bezeichnung Austrian University Continuing Education and Staff Development Network. 

Das Netzwerk agiert als Plattform für den fachlichen Austausch zu universitärer Weiterbildung und Personalentwicklung. Die Netzwerktreffen finden zwei Mal jährlich an einer der Mitgliedsuniversitäten statt. Die Geschäftsstelle ist an der Universität Klagenfurt verankert und koordiniert die bundesweite Netzwerkarbeit.

AUCEN ist Mitglied im European University Continuing Education Network (EUCEN) und der DGWF-Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V. (ehem. AUE).

Historie 

Im Rahmen gesetzlicher Neuerung wurde in der ersten Hälfte der 1990er Jahre Weiterbildung als Aufgabe der öffentlichen Universitäten festgeschrieben (Universitätsgesetz 1993). Seitdem bestand das Interesse, sich institutionsübergreifend zu den Themen Weiterbildung und Personalentwicklung auszutauschen. Im Jahr 1998 entwickelte sich aus einer Reihe von Roundtable-Gesprächen ein zunächst noch nicht formalisiertes Netzwerk, jedoch schon mit dem noch heute geltenden Namen AUCEN. Im Nachgang der weitreichenden Veränderungen im österreichischen Universitätsgesetz (UG 2002), die die Universitäten aus der Bundesverwaltung als autonome Körperschaften öffentlichen Rechts ausgliederte, ist AUCEN (seit 2005) als ein gemeinnütziger Verein organisiert.

Ziele und Handlungsfelder 

AUCEN fördert Weiterbildung und Personalentwicklung an öffentlichen Universitäten auf unterschiedlichen Ebenen:

 auf Ebene der Hochschulpolitik: durch Stellungnahmen und Mitwirkung auf nationaler und europäischer Ebene, um adäquate Rahmenbedingungen für Universitäten zu fördern
 auf Ebene der Organisationen: durch Vernetzung und Professionalisierung der an den Universitäten facheinschlägig Tätigen und Verantwortlichen
 auf inhaltlicher Ebene: durch Qualitätsentwicklung in Weiterbildung und Personalentwicklung

Weblinks 
 Webseite von AUCEN

Einzelnachweise 

Organisation (Klagenfurt am Wörthersee)
Erwachsenenbildung in Österreich